The Age of Remix Hell — другий міні-альбом американського метал-гурт Chimaira, випущений 24 грудня 2011 року.

Список композицій

Джерела 
 The Age of Remix Hell 

Альбоми Chimaira
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми